Estátera puede referirse a:
 Estátera, romana para pesar.
 Estátero, no confundir, es en masculino, no el femenino estátera, para referirse a una moneda de la Antigua Grecia.